Алекса́ндр Балашо́в: Балашов, Александр Анатольевич (род. 1967) — советский и российский мотогонщик, неоднократный чемпион мира и России.
 Балашов, Александр Георгиевич (1925—1999) — командир отделения, гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Балашов, Александр Дмитриевич (1770—1837) — русский государственный деятель, генерал от инфантерии.
 Балашов, Александр Иванович (1905—1939) — Герой Советского Союза.
 Балашов, Александр Тимофеевич (род. 1949) — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации.